Purbalingga (regentschap), regentschap in de provincie Midden-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Purbalingga (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Purbalingga in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Purbalingga (stad), de hoofdstad van het regentschap Purbalingga in de provincie Midden-Java